La unitat perifèrica de Serres (en grec: Νομός Σερρών) és una unitat perifèrica de Grècia a l'est de la Macedònia grega. La població de la prefectura és d'unes 200.000 persones. La capital és Serres. Correspon a l'antiga prefectura de Serres.

Municipis 

Unitats perifèriques de Grècia
Prefectures de Grècia